

Father of 4 — дебютный сольный студийный альбом американского рэпера Offset. Он был выпущен 22 февраля 2019 года на лейблах Motown и Quality Control Music. В записи альбома принимали участие такие приглашённые артисты как J. Cole, Карди Би, Трэвис Скотт, 21 Savage, Big Rube, Gunna, CeeLo Green, Quavo и Gucci Mane.

Альбом дебютировал на четвертой позиции в Billboard 200, это второй альбом Offset в топ-10.

Пластинка получила смешанные отзывы критиков.

Релиз альбома сделал Offset третьим и последним участником Migos, который выпустил сольный альбом.

История 
Идея о существовании сольного альбома Offset была первоначально раскрыта вскоре после выпуска Quavo Huncho и The Last Rocket участниками Migos, Quavo и Takeoff. Дата его выхода была намечена на 14 декабря 2018 года. Альбом был отложен, предположительно, из-за осложнений отношений с женой Cardi B. В начале 2019 года Offset объявил о выпуске документального тизера вместе с альбомом, в котором показана сцена, в которой Cardi B рожает его дочь Калчер. 18 февраля Offset написал в Твиттере, что Metro Boomin и Southside будут единственными продюсерами его релиза.

Список композиций 
Информация из Tidal.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2019 года
Альбомы Motown Records
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные Southside
Альбомы Quality Control Music